Šijanec je lahko:
 Šijanec, naselje na Hrvaškem
 Šijanec, priimek več znanih ljudi